E40 eller e40 har flere betydninger:
 Europavej E40
 E40-sokkel - lyspære sokkel
 GE E40 - General Electric elektrisk lokomotiv fra 1955